Бузу́к — прізвище.
 Бузук Петро Панасович (1891—1938) — український і білоруський мовознавець-славіст, педагог.
 Бузук Петро Пилипович (1879—1923) — український еколог (Російська імперія).